Lemuria (albedo), característica d'albedo a Mart
 Lemuria, continent perdut
 Lemúria (festival romà), festival romà dedicat a les animes dels morts